

Лодердейл (округ, Алабама)
 Лодердейл (округ, Міссісіпі)
 Лодердейл — місто, штат Міннесота
 Лодердейл — переписна місцевість, штат Міссісіпі